Metro van Madrid